Криницький — українське або польське прізвище.

Відомі носії 

 Криницький Богдан (1862—1913) — галицький правник, громадський діяч (москвофіл).
 Криницький Володимир Гнатович (1883—1954) — громадський і державий діяч, вояк Армії УНР.
 Криницький Григорій Томкович (1944) — перший віце-президент Лісівничої академії наук України.
 Криницький Іван Андрійович — один з перших українських зоологів.
 Криницький Ігор Євгенович — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Криницький Лук'ян (1827—1903) — галицький правник і громадський діяч.
 Никифор Криницький або Ян Криницький (1895—1968) — одне з псевдо українського художника-примітивіста Никифора Дровняка.
 Криницький Олександр Іванович (1894—1937) — революціонер, радянський політичний діяч.
 Онуфрій Криницький (1791—1867) — український церковний і громадський діяч полонофільського спрямування, ректор Львівського університету.
 Ришард Криницький (1943) — польський поет.
 Криницький Тимофій Сергійович — соліст-вокаліст Одеського академічного театру музичної комедії імені М. Водяного, заслужений артист України.
 Федір Михайлович Криницький — полковник Гадяцький (1672—1678).
 Юліян Криницький (1829—1907) — український військовик, генерал-майор, фельдмаршал-лейтенант австро-угорської армії.

Криницька 
 Криницька Лідія Антонівна (1898—1966) — українська радянська актриса, читець, театральний педагог. Народна артистка УРСР (1954).

Примітки 

Польські прізвища